Plaats in Indonesië
 Tambaharjo (Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tambaharjo (Tambakromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java